Åletjärn kan syfta på: sjö i Naverstads socken och Tanums kommun i Bohuslän:
 Åletjärnen (vid Långvattnet), sjö i Tanums kommun i Bohuslän, 
 Åletjärnen (vid Eigdersjön), sjö i Tanums kommun i Bohuslän,  (2,1 ha)
 Åletjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,

Se även
Åltjärn
Ålegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn